Старгёрл () :
 «Старгёрл» — телесериал, основанный на комиксах об одноимённой супергероине DC Comics.
 «Старгёрл» — фильм по одноимённому роману Джерри Спинелли.